Faringe kan avse:

 Faringe socken – en socken i Uppland i Närdinghundra härad
 Faringe kyrkby – kyrkbyn i Faringe socken i Uppsala kommun
 Faringe landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län
 Faringe församling – en församling i Almunge pastorat i Upplands östra kontrakt i Uppsala stift i Svenska kyrkan
 Faringe kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Faringe församling
 Faringe distrikt – ett distrikt från 2016
Faringe station – en station i Almunge socken i Uppsala kommun